Патрик Ру (; ) — французский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Франции и Европы, призёр чемпионата мира, участник летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

Олимпиада 
В первой схватке Олимпиады (1/16 финала) Ру победил египтянина , в 1/8 финала — представителя Болгарии , а в четвертьфинале — венгра Йожефа Чака. В полуфинальной схватке Ру проиграл будущему чемпиону Олимпиады, представителю Южной Кореи Киму Джэ Ёпу, а в утешительной — бронзовому призёру этой Олимпиады, советскому дзюдоисту Амирану Тотикашвили. По результатам соревнований Ру занял пятое место.

Ссылки 
 
 

Чемпионы Франции по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года